Dudley North kan syfta på bland andra:

* Dudley North, 3:e baron North (1581-1666), engelsk peer
 Dudley North, 4:e baron North (1602-1677), engelsk peer
 Sir Dudley North (1641-1691), engelsk nationalekonom